A Ligue Professionnelle 1 de 2010-11 foi a quadragésima sétima temporada da Liga profissional da Argélia desde a sua criação em 1962. Um total de 16 equipes disputaram o campeonato, com MC Alger como o atual campeão. A liga começou em 24 de setembro de 2010 , e terminou em 8 de julho de 2011. 

Em 21 de junho de 2011, o ASO Chlef foi oficialmente campeão . Ao fazer isso, eles ganharam seu primeiro título da liga argelina na história do clube. O USM Annaba , Bordj Bou Arréridj e o USM Blida foram rebaixados para a Liga Profissional 2 da  Argélia .

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados para à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

Resultado

Artilheiros

Melhores artilheiros

Campeão

Veja Também
Liga argelina Professionnelle 1
Copa da Argélia

Notas e Links 
 Campeonato Argelino de Futebol - fifa.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Argélia